Валенти́н Петро́вич Соколо́в:
 Соколов, Валентин Петрович (1915—1991) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Соколов, Валентин Петрович (Валентин Зэка; 1927—1982) — советский поэт и диссидент, политзаключённый.